2-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил в бассейнах Болоньи (Италия) с 31 августа по 5 сентября 1927 года. Победителем турнира во второй раз стала сборная Венгрии.

Регламент 
В турнире принимали участия 4 команд. На первом этапе было сыграно 6 матчей, на втором 4, на третьим и четвёртом по 1. В финальном раунде за второе место было сыграно 7 матчей.

Сборные

Первый раунд

Второй раунд 

 остановлен из-за темноты

 переигровка

Третий раунд

Четвёртый раунд

Финальный раунд за второе место

Итоговый результат

Состав победителя

Ссылки 
 European Water Polo Championships — Past and present results
 

1927
1927 год в водном поло
Август 1927 года
Сентябрь 1927 года
Международные спортивные соревнования в Болонье
Чемпионаты Европы в Италии
Спорт в Италии в 1927 году
Чемпионаты Европы в 1927 году
Международные соревнования по водному поло в Италии